El término analogía tiene diferentes significados:

 En Filosofía, analogía es comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando características generales y particulares, generando razonamientos y conductas basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y otros;
 En Biología, se dice que dos estructuras son análogas si cumplen funciones parecidas por medios semejantes, sin tener el mismo origen evolutivo ya sea por especie o por mutación, como las alas de una mariposa y las alas de un ave;
 En Morfología lingüística, la analogía se considera una tendencia natural en las lenguas naturales a extender el uso de determinados patrones de formación de palabras y expresiones;
 En Teología, la analogía es un concepto empleado para comparar realidades inalcanzables por la razón, como realidades trascendentes.